Gerhard Wagner (medico), Reichsärztführer, medico tedesco, direttore dell'autorità medica nazista, fanatico antisemita
Gerhard Wagner (presbitero), parroco di Windischgarsten, in Austria